Der Faysal Bank T20 Cup 2013/14 war die elfte und letzte Saison der pakistanischen Twenty20-Meisterschaft. Sie wurde zwischen dem 6. und 16. Februar 2014 in Rawalpindi und Islamabad ausgetragen. Im Finale konnten sich die Lahore Lions gegen die  Faisalabad Wolves mit 3 Wickets durchsetzen.

Format 
Die 17 teilnehmenden Mannschaften wurden in vier Vorrundengruppen aufgeteilt in denen jeder gegen jeden spielte. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein No Result einen Punkt. Die vier Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für das Viertelfinale wo dann im Play-off-System der Sieger des Turniers ausgespielt wurde.

Vorrunde

Gruppe A 
 Tabelle

Gruppe B 
 Tabelle

Gruppe C 
 Tabelle

Gruppe D 
 Tabelle

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Das Turnier auf espncricinfo.com

Einzelnachweise 

2013/14
Pakistanische Cricket-Saison 2013/14
Sportveranstaltung in Islamabad
Sportveranstaltung in Rawalpindi